Хуршед Хилолович Каримов (10 декабря 1935 — 12 января 2014) — советский и таджикский учёный-биолог. Действительный член Академии Наук Таджикской ССР и Республики Таджикистан (1985).

Биография 

Родился в семье Хилола Каримова, известного педагога, автора первого таджикского советского букваря «Алифбо».

В 1958 г. окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (1958).

С 1961 г. в Институте физиологии и биофизики растений (с 1996 г. Институт физиологии растений и генетики, с 1986 г. — директор). Доктор биологических наук (1974), профессор (1988),

 1995—2000 гг. — академик-секретарь Отделения биолологических и медицинских наук,
 2001—2012 гг. — вице-президент Академии наук Республики Таджикистан.
 с 2012 г. — заместитель председателя Счетной палаты Республики Таджикистан.

Автор более 300 научных публикаций. Основные направления исследований: физиология и биохимия растений, растениеводство.

Народный депутат СССР от Всесоюзного общества «Знание» (1989—1991).

Награды и звания 
 Медаль «За доблестный труд» (1970)
 Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР (1976, 1985), 
 Заслуженный деятель науки и техники Республики Таджикистан (1996)
 Медаль «Нишони Фахри» АН Республики Таджикистан (2005)
 Государственная премии Республики Таджикистан имени Абуали ибн Сино в области науки и техники (2011)

Литература

Ссылки 
 В Душанбе скончался академик Хуршед Каримов
 Памяти Хуршеда Хилоловича Каримова

Академики АН Таджикской ССР
Академики АН Таджикистана
Народные депутаты СССР от всесоюзных обществ и фондов